Dona Flor e Seus Dois Maridos, o romance de Jorge Amado
Dona Flor e Seus Dois Maridos (filme de 1976), com Sônia Braga e José Wilker
Dona Flor e Seus dois Maridos (filme de 2017), com Juliana Paes e Marcelo Faria
Dona Flor e Seus Dois Maridos (minissérie), com Giulia Gam e Edson Celulari
Dona Flor e Seus Dois Maridos (peça), a peça teatral
Doña Flor y sus dos maridos, novela mexicana baseada no romance brasileiro de 1966

Desambiguação